Laasch ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Laasch (* 1955), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher 
 Theodor Laasch (1894–1956), deutscher lutherischer Theologe 

Siehe auch
 Groß Laasch, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
 Klein Laasch, Ortsteil der Stadt Neustadt-Glewe im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
Lasch